A National Basketball Association 2007–2008-as szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 62. szezonja volt.

A győztes a Boston Celtics lett, amely a döntőben összesítésben 4–2-re nyert a Los Angeles Lakers ellen. Az alapszakasz legértékesebb játékosa Kobe Bryant, a döntő MVP-je Paul Pierce lett.

Alapszakasz

Csoportonként

Főcsoportonként 
z – Hazai pálya előny az egész rájátszásban
c – Hazai pálya előny a főcsoportdöntőig
y – Csoportgyőztes
x – Rájátszásba jutott

Rájátszás 

A csoportgyőztesek csillaggal vannak jelölve.
A dőlt betűvel jelzett csapatoknak volt hazai pálya előnyük.

Díjak 
Legértékesebb játékos: Kobe Bryant, Los Angeles Lakers
Az év újonca: Kevin Durant, Seattle SuperSonics
Legjobb védekező játékos: Kevin Garnett, Boston Celtics
Legtöbbet fejlődött játékos: Hedo Turkoglu, Orlando Magic
Legjobb „hatodik” játékos: Manu Ginóbili, San Antonio Spurs

All-Star-mérkőzés 

MVP: LeBron James
Vezetőedzők: Doc Rivers (Kelet), Byron Scott (Nyugat)

Források

További információk 

 Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
Nba
Nba